Michail Lewaschow ist der Name folgender Personen:

* Michail Alexejewitsch Lewaschow (* 1991), russischer Fußballspieler
 Michail Dmitrijewitsch Lewaschow (1739–1774), russischer Marine-Offizier und Polarforscher